Kladenets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Кладенец) :
Kladenets, village bulgare de l'obchtina de Choumen, situé dans l'oblast de Choumen ;
Kladenets, village bulgare de l'obchtina de Stambolovo, situé dans l'oblast de Khaskovo.